Орхан Памук — турецький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 2006 року
 Памук — міське селище в Узбекистані